Tomo – ciascuna delle parti in cui si divide un'opera
Tomo – frazione del comune italiano di Feltre, in Veneto
Tomo – fiume del Sudamerica, affluente dell'Orinoco
Tomo, personaggio del manga Fushigi yûgi
Tomo Takino, personaggio del manga ed anime Azumanga daiō

Altri progetti